Leal – miasto w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 Joandry Leal – brazylijski siatkarz
 Pedro Leal – kostarykański piłkarz
 Pedro Leal – portugalski rugbysta
 Sharon Leal – amerykańska aktorka

Inne:
 (19426) Leal – planetoida z pasa głównego asteroid